Annetta – diminutivo del nome proprio di persona femminile Anna
Annetta – città statunitense nel Texas

Altri usi
Annetta North – città statunitense nel Texas
Annetta South – città statunitense nel Texas